Ильино́ — посёлок сельского типа в Западнодвинском районе Тверской области. Административный центр Ильинского сельского поселения, образованного в 2005 году (до этого был центром Ленинского сельского округа).

До 1960 года был районным центром.

География 
Посёлок расположен в южной части района.

Находится в 45 километрах к юго-западу от районного центра Западная Двина, в 280 километрах (по прямой) от областного центра Тверь. До Смоленска — 124 км, до Витебска 114 км, до Великих Лук — 82 км.Расположен на автодороге «шоссе „Москва — Рига“ — Глазомичи» (в 47 км от д. Белица на Рижской трассе). Южнее посёлка расположено Ильинское озеро.Вплотную к посёлку расположены деревни Дудкино и Фролово.

Улицы
Уличная сеть Ильино представлена 19 улицами. Главные улицы посёлка — Советская, Фроловская и Красноармейская.

История 
В XII—XIV веках местность, где сейчас расположено Ильино, входила в Великое княжество Смоленское, затем в состав его удела — Торопецкого княжества. С 1355 года находится в составе Великого княжества Литовского. В XVI и XVII веках на некоторое время отходила к Русскому государству, и окончательно присоединена к России по первому разделу Польши в 1772 году.

С 1802 года село Ильино относилось к Велижскому уезду Витебской губернии. В 1844 году в селе Ильино было учреждено местечко, где поселились евреи-хасиды. Это единственное место на территории современной Тверской области, которое входило в черту оседлости. После отмены крепостного права стало центром волости. В селе расположились местечковая управа, волостное управление, народное училище (открытое в 1865 году), еврейская школа, кабак и церковь. Четыре раза в год здесь устраивались ярмарки.

В 1927 году в составе Ленинградской области был образован Ильинский район, и до 1960 года Ильино оставалось районным центром.
 в 1927—1929 — в составе Ленинградской области,
 в 1929—1937 — Западной области,
 в 1937—1944 — Смоленской области,
 в 1944—1957 — Великолукской области,
 в 1957—1960 — Калининской области.

Во время немецкой оккупации в Ильино было создано еврейское гетто.

По переписи 1959 года в селе Ильино было 1619 жителей, в Ильинском районе — 11 978 жителей.

В 1960 году после упразднения Ильинского района, его территория отошла к Октябрьскому району, переименованному в 1963 году в Западнодвинский район.

В конце XX века в посёлке имелось 403 хозяйства и проживало 805 человек. 
 Религия
До революции в местечке находился деревянный православный храм Успения Пресвятой Богородицы, впервые упоминающийся по проверкам 1884 года. На кладбище у храма находилась часовня. 

С 2013 года в посёлке ведётся строительство деревянного православного храма во имя Ильи Пророка.

Название 
От мужского личного имени Илья.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в посёлке Ильино Ленинского сельского округа Западнодвинского района проживали 698 человек, преобладающая национальность — русские (98 %).

Инфраструктура 
В посёлке — администрация сельского поселения, правление СПК «Ильино», лесничество, средняя школа, детский сад, дом культуры, отделение связи, пекарня, столовая, баня, магазины.

Памятники и памятные места 
 Памятник жертвам гетто.

Уроженцы 
 Верховский, Сергей Борисович — участник Великой Отечественной войны, контр-адмирал;
 Наум Григорьевич Пейсаховский — Герой Советского Союза;
 Румковский, Хаим — глава юденрата Лодзинского гетто;
 В соседней деревне Фролово родился Герой Советского Союза Павел Егорович Шикунов.

Примечания

Ссылки 
 (документ MS Word)
 
 
 Валдайский Израиль

Населённые пункты Западнодвинского района